est la bande originale, distribuée par Walt Disney Records, du film américain d'animation réalisé par Henry Selick sur un scénario de Tim Burton L'Étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 1994. L'album se classa en  au Billboard 200 le , et resta classé durant neuf semaines.

Liste des titres

Version originale

Version française

Annexes

Articles connexes 
 Le film L'Étrange Noël de monsieur Jack
 Musique de film

Liens externes 
  Site officiel de Danny Elfman
  L'album sur Discogs
  L'album sur Soundtrack Collector

Références 

Bande originale de film
Album musical sorti en 1994
Bande originale de Danny Elfman
Album publié par Walt Disney Records
Magie dans la musique